Децентрализованный турнир 2010 () — 94-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Первый этап

Второй этап

Группа нечётных

Группа чётных

Сводная таблица

Третий этап

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2010 на rsssf.com

2010
Перу
Спорт в Перу в 2010 году